Ebner:
 Andreas Ebner Anzenhofer
 Christine Ebner
 Ferdinand Ebner
 Klaus Ebner
 Margareta Ebner
 Marie von Ebner-Eschenbach
 Viktor von Ebner, Ritter von Rosenstein

Tyska efternamn